Ел Вијехито има више значења:

 Ел Вијехито (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Вијехито (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику